Speirmann ist der Familienname von

 Carl Speirmann (1805–1870), deutscher Regierungsprokurator, Rittergutsbesitzer und Abgeordneter im Fürstentum Waldeck
 Christian Speirmann (1773–1825), deutscher Beamter, Gutsbesitzer und Abgeordneter im Fürstentum Waldeck